Szabó Milán (1990) sílövő, sífutó
 Szabó Milán (1998) atléta